БКГ2 — Белорусский грузовой односекционный электровоз переменного тока, производимый на  (КНР).

Электровоз создан на основе китайского электровоза .

Конструкция 
Электровоз является адаптацией китайского электровоза серии , который, в свою очередь, был разработан Датунским заводом совместно с компанией Alstom на основе имеющегося электровоза  (электровозы данной серии эксплуатируются в Марокко и Франции).

Мощность — 7200 кВт, конструкционная скорость — 120 км/ч.

Выпуск 
Всего по состоянию на середину 2017 года выпущено 18 электровозов БКГ2. Данные по выпуску электровозов по годам приведены в таблице:

Эксплуатация 
По состоянию на июль 2020 года все электровозы данной модели приписаны к ТЧ-3 Барановичи.

См. также
 AZ8A

Примечания 

Электровозы Белоруссии
Электровозы на 25 кВ 50 Гц
Белорусско-китайское сотрудничество
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании